Villenave (okzitanisch: Vilanava) ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand: ) im Département Landes der Region Aquitanien. Sie gehört zum Arrondissement Dax und zu den Kantonen Pays Morcenais Tarusate (bis 2015: Kanton Tartas-Ouest).

Geografie 
Villenave liegt etwa 34 Kilometer nordöstlich von Dax und etwa 26 Kilometer westnordwestlich von Mont-de-Marsan. Umgeben wird Villenave von den Nachbargemeinden Morcenx-la-Nouvelle im Norden und Nordwesten, Arengosse im Norden, Ygos-Saint-Saturnin im Nordosten, Ousse-Suzan im Osten und Südosten, Beylongue im Süden sowie Rion-des-Landes im Westen und Südwesten.

Geschichte 
Die Gemeinde blickt auf eine Geschichte einer Bastide zurück.

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche Saint-Sever

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Nouvelle-Aquitaine
Bastide